


Lista de mai jos conține localitățile din județul Cluj.

Vezi și 
Județele României

Cluj
Localități
 Listă, Localități